El término toxotes puede referirse a:

 Toxotes, guerreros arqueros de la antigua Grecia.
 Toxotes, familia de peces, de nombre común peces arquero.
 Toxotes, un poblado de Grecia en región de Xánthi.